Perry, engelska "päroncider", engelskt efternamn. 

 Alf Perry, brittisk golfspelare

 Benjamin Franklin Perry (1805–1886), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Sout Carolina
 Bradley Steven Perry, amerikansk skådespelare
 Brendan Perry (född 1959), brittisk sångare, låtskrivare och multiinstrumentalist

 Clarence Perry (1872–1944), amerikansk stadsplanerare, sociolog och författare
 Corey Perry, kanadensisk ishockespelare

 Dennis Perry, amerikansk politiker

 Edward A. Perry, amerikansk politiker
 Eli Perry (1799–1881), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för New York

 Frank Perry (1930–1995), amerikansk teater- och filmregissör
 Fred Perry, brittisk tennis- och bordtennisspelare

 Grayson Perry (född 1960), engelsk konstnär

 Harry Perry (född 1951), amerikansk artist

 Joe Perry, amerikansk musiker
 Joe Perry, engelsk snookerspelare
 John Perry, amerikansk filosof
 John Bennett Perry, amerikansk skådespelare

 Katy Perry, amerikansk sångare och skådespelare
 Kenny Perry, amerikansk golfspelare

 Lee Perry (1936–2021), jamaicansk musiker
 Linda Perry, amerikansk musiker
 Lily May Perry (1895–1992), kanadensisk-amerikansk botanist
 Luke Perry, amerikansk skådespelare

 Madison S. Perry, amerikansk politiker
 Matthew Perry, amerikansk skådespelare
 Matthew C. Perry (1794–1858), amerikansk sjöofficer
 Michelle Perry, amerikansk friidrottare
 Mike Perry, flera personer
 Mike Perry (kampsportare) (född 1991), amerikansk MMA-utövare
 Mike Perry (musikproducent) (född 1983), svensk diskjockey och musikproducent, artistnamn för Mikael Persson

 Nanceen Perry (född 1977), amerikansk kortdistanslöpare
 Nebiyou Perry (född 1999), svensk fotbollsspelare

 Ralph Barton Perry, amerikansk filosof
 Rick Perry, amerikansk politiker
 Ruth Perry, liberiansk politiker

 Steve Perry, amerikansk sångare

 Tyler Perry (född 1969), amerikansk skådespelare, dramatiker, regissör och producent

 William Perry, amerikansk ingenjör
 William James Perry (1887–1949), brittisk antropolog

Fiktiva
 Chris Perry – karaktär i TV-serien Förhäxad

Engelska efternamn